Кобыльское — название населённых пунктов в России:

 Кобыльское — село в Рыбновском районе Рязанской области, с 1966 года носящее название Калиновка.
Кобыльское — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.